Chanteius är ett släkte av spindeldjur. Chanteius ingår i familjen Phytoseiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Chanteius